Басен — многозначный термин:

Топоним 
 Басен (, также Басеан) — гавар в провинции Айрарат Великой Армении, располагался севернее верховьев реки Аракс.
 Басен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Сарбур — Шато-Сален, кантон Сольнуа.
 Басен () — город и коммуна в кантоне Во в Швейцарии.

Также 
 Басен — полностью окружённый льдом скалистый пик, горный гребень или холм, выступающий над поверхностью ледникового покрова или горного ледника, на котором расположена с станция Абоа (Антарктида).

Примечания